Сент-Ама́н-де-Бельве́с () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 55 км на південний схід від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Аман-де-Бельвес і Бельвес було об'єднано в новий муніципалітет Пеї-де-Бельвес.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Сент-Аман-де-Бельвес на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман-де-Бельвес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь